Змееголовник крупноцветковый () — вид многолетних травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Стебли простые, прямостоячие, коротко опушённые, 10—30 см высотой.

Листья длинночерешковые, 2—8 см длиной и 1—4 см шириной, стеблевые — короткочерешковые, яйцевидные.

Цветки собраны в плотные, почти головчатые соцветия. Прицветники обратнояйцевидные, чашечка длинная, тонко опушённая, почти двугубая, венчик 35—45 мм длиной, ярко-синий, снаружи коротко опушённый, внутри — длинно опушённый.

Плод — чёрный яйцевидный орешек около 3 мм длиной.

Классификация

Таксономия 
Вид Змееголовник крупноцветковый входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Dracocephalum grandiflorum in Flora of China 

Котовниковые
Флора Азии
Декоративные садовые растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum